Dillingen a.d.Donau – città del circondario di Dillingen a.d.Donau (Baviera)
 Dillingen/ Saar – città del circondario rurale di Saarlouis (Saarland)